Museo de Carruajes hace referencia a varios artículos:

 Museo de Carruajes (Madrid)
 Museo de Carruajes (Sevilla)
 Museo de Carruajes del Palacio Pitti, en Florencia.